Grünbühel steht für:

 Grünbühel (Schwarzach), ein Ortsteil von Schwarzach (Niederbayern)

Grünbühel ist der Name zweier Schlösser:

Grünbühel ist der Namensteil folgender Personen:
 Hans Hofmann von Grünbühel (* um 1492–1564), österreichischer Schatzmeister
 Ferdinand Mayerhofer von Grünbühel (1798–1869), österreichischer Offizier, zuletzt Feldmarschallleutnant

Siehe auch:
 Grünbühl